Plusieurs navires de la marine allemande ont porté le nom de Brummer :
le , une canonnière armée de la Kaiserliche Marine lancée en 1884 ;
le , un croiseur-mouilleur de mines de la classe Brummer de la Kaiserliche Marine lancé en 1915 ;
le Brummer, un mouilleur de mines de la Kriegsmarine lancé en 1935.
le Brummer, anciennement HNoMS Olav Tryggvason, un mouilleur de mines capturé par Kriegsmarine le .

Brummer